Los Remedios  puede hacer referencia a: 
 Los Remedios, barrio de la ciudad de Sevilla, España.
 Puente de los Remedios, en la anterior ciudad española.
 Acueducto de los Remedios, del municipio de Naucalpan en el Estado de México.